De Deuce Customs 34 Ford Roadster is een Deuce Customs-model. Het gaat hier om tweedeur roadster en replica van een Ford. Op technisch gebied is de 34 Ford Roadster overigens ook op een Ford-product gebaseerd. De "34" in de naam van deze auto toont aan dat de Ford die als basis voor de carrosserie diende, uit 1934 stamt. De 34 Ford Roadster staat 7 990 AUD gesprijsd.

34 Ford Roadster